Борота — фамилия:

 Борота, Виктор Степанович (1936—2022) — советский спортсмен и тренер, украинский писатель.
 Борота, Петар (1953—2010) — югославский футбольный вратарь.

Топоним 
 Борота — населённый пункт в Венгрии.
 Борота — город и супрефектура в Чаде.

См. также 
 Ворота